Эдуарда Денисовна Вельк (; род. 17 апреля 2002 г.) — казахстанская юная спортсменка, мастера спорта Республики Казахстан международного класса.

Биография 
Родилась 17 апреля 2002 года в Кентау. 

Эдуарда с ранних лет занималась со спортом сётокан.

Карьера 
Член национальной сборной по сётокан. 

В 2012 году она стала двукратным чемпионом мира на чемпионате мира по сётокан в Сиднее.

Она также является чемпионкой Средней Азии.

В 2017 году победительница открытого чемпионата Кыргызской Республики.

Чемпионка Казахстана по сётокан.

Достижения и награды 
 Обладательница кубка Казахстана по сётокан. 

 Обладательница 2-х черных поясов. 

 Кандидат в мастера спорта.

Примечания 

Спортсменки КазахстанаМастера спорта Республики Казахстан международного класса